Alligator Island ist der Name folgender Inseln

in der Antarktis:
 Alligator Island (Antarktika) vor der Küste des Königin-Marie-Lands in der Ostantarktis

in Kanada:
 Alligator Island (Manitoba)
 Alligator Island (Nunavut) in der Frobisher Bay

in den Vereinigten Staaten:
 Alligator Island (Alabama), Baldwin County
 Alligator Island (Duval County, Florida)
 Alligator Island (Wakulla County, Florida)
 Alligator Island (Louisiana), im Livingston County